Родна реч може да се отнася за:
 „Родна реч“ (1927 – 1943) – списание за езикова култура в Казанлък и София
 „Родна реч“ (от 1947 г.) – литературно списание за ученици в София
 „Родна реч“ – учебник за начални училища

Източници